Казыбаев () — казахская фамилия.

Известные носители 
 Казыбаев, Айдар Калымтаевич (род. 1976) — казахстанский государственный деятель и предприниматель.
 Казыбаев, Арстан Джусупович (род. 1990) — казахстанский спортсмен, хоккеист.
 Казыбаев, Батыр Какимжанович (1969—2022) — казахстанский государственный деятель и предприниматель. Сын Какимжана Казыбаевича.
 Казыбаев, Какимжан Казыбаевич (1929—1989) — советский и казахстанский государственный и общественный деятель, журналист и писатель.
 Казыбаев, Нуртас Какимжанович (1958—2012) — советский и казахстанский хирург в области абдоминальной хирургии, организатор здравоохранения. Сын Какимжана Казыбаевича.
 Казыбаева, Салтанат Нуртасовна — казахстанский предприниматель, спортсменка и спортивный функционер. Дочь Нуртаса Какимжановича.